László Berti, een Hongaars schermer
 Marina Berti, een Italiaanse actrice
 Nicola Berti, een Italiaans voormalig betaald voetballer 
 Tagabogebergte, ook Bertigebergte genoemd, naar het Bertivolk